Modest' – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Modesto
Modest – client di posta elettronica per Linux

Pagine correlate
Modesto